ESBA puede ser el acrónimo de:

 La Escuela superior de Bellas Artes de Angers.
 Euskadiko Sozialisten Batasuna, organización política del País Vasco ya desaparecida.